Schwendimann ist der Familienname folgender Personen:

 Caspar Joseph Schwendimann (1721–1786), Schweizer Medailleur und Kupferstecher
 Florian Schwendimann (* 1995), Schweizer Unihockey-Spieler
Friedrich Schwendimann (1867–1947), Schweizer römisch-katholischer Geistlicher und Kirchenhistoriker